Forsett ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Forsett (* 1985), ehemaliger US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Theo Forsett, amerikanischer Schauspieler